Головей:
 Головей, Лариса Арсеньевна (род. 1943) — советский и российский психолог, профессор СПбГУ.
 Головей, Тамара Ошеровна (род. 1943) — советская, белорусская и американская шахматистка.
 Головей, Юрий Юрьевич (1929—2007) — советский футболист и тренер.